Tresson est un nom propre français qui peut faire référence à :

En Lorraine, ce nom désigne les triplés, comme les bessons (du latin bis) désignent les jumeaux.

Toponyme 

 Tresson commune française du département de la Sarthe en région Pays de la Loire.

Patronyme 

 Jordan Tresson (1988-), pilote automobile français ;
 Paul Tresson (1876-1959), abbé et égyptologue français.
Pascal Tresson (1955-) écrivain et conférencier

Patronyme français